Le terme Route 182 peut désigner plusieurs routes :
 Route fédérale 182 en Allemagne
 Interstate 182 aux États-Unis 
 Route nationale 182 en France